Molekulska formula -{C21H32O2}- se može odnositi na:

 Bolasteron
 Kalusteron
 Kanabigerol
 Dihidroprogesteroni
 3α-Dihidroprogesteron
 3β-Dihidroprogesteron
 5α-Dihidroprogesteron
 5β-Dihidroprogesteron
 20α-Dihidroprogesteron
 Norbolethone, an anabolic steroid
 Pregnenolone